Mårran kan syfta på:

 Mårran – en litterär figur i Tove Janssons romaner om Mumintrollen
 Mårran (musikgrupp) – en svensk rockgrupp bildad 2010 i Stockholm
 Mårran (musikalbum) – den svenska rockgruppen Mårrans debutalbum
 Mårran 2 – den svenska rockgruppen Mårrans andra studioalbum
 Mårran 3/4 (musikalbum) – den svenska rockgruppen Mårrans tredje studioalbum

Se även 
 Morran